Беэкман () — эстонская фамилия. Известные носители:
 Беэкман, Эме Артуровна (род. 1933) — эстонская писательница, драматург, киносценарист и литературная переводчица. Жена В. Э. Беэкмана.
 Беэкман, Владимир Эугенович (1929—2009) — эстонский писатель и общественный деятель. Муж Э. А. Беэкман.